Го́кінг або Гокінґ () — прізвище англомовного походження, а також, топонім, що означає полювання на пернатих з хижим птахом.

Прізвище 
Відомі носії прізвища:

 Вільям Ернест Гокінґ (; 1873—1966) — американський філософ-ідеаліст, представник течії персоналізму.
 Джейн Гокінґ (; 1944) — англійська письменниця та вчитель.
 Люсі Гокінґ (; 1970) — англійська журналістка, письменниця, популяризатор науки й філантроп.
 Стівен Гокінг (; 1942—2018) — фізик-теоретик, відомий своїми дослідженнями в астрофізиці,

Топонім 
 Гокінг () — округ (графство) у штаті Огайо, США.

Інше 
 «Гокінг» — художній фільм (2004) про Стівена Гокінга.
 7672 Гокінг (7672 Hawking) — астероїд головного поясу, відкритий 24 жовтня 1995 року.